Sacais, povo indígena da Indonésia
Izumi Sakai, cantora do Japão

Localidades

Sakai (Fukui)
Sakai (Nagano)
Sakai (Osaka)
Distrito de Sakai - da província japonesa de Fukui

Desambiguação